Ruptor puede referirse a: 

 Ruptor, dispositivo electromagnético o mecánico que abre y cierra sucesivamente un circuito eléctrico.
 Ruptor o platinos, dispositivo que, al funcionar, produce (al interrumpir la corriente eléctrica en una bobina) la chispa en la bujía de un motor de combustión interna.